Iuliana Juliana (forma feminină a lat. Iulius - neamul Iulianilor) prenume feminin

Ziua onomastică
21 decembrie (Sf. Iuliana din Nicomedia, în calendarul ortodox)

Personalități
 , sfântă
 Juliana de Lüttich, sfântă
 Juliana van Stolberg (1506–1580), mama lui Wilhelm de Orania, fondatorul Casei de Orania
 Iuliana a Țărilor de Jos, regină a Olandei, mama reginei Beatrix a Țărilor de Jos
 Juliana Berners († 1460), scriitoare engleză

Variante
Iulia, Julia, Julie, Juliane, Julchen, Juli, Juliska, Giuliana, Liana

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume feminine